Натуральне число 87
 87 рік до нашої ери
 87 рік нашої ери